Katsura o Katsuura puede referirse a:

Architectura
La villa imperial de Katsura, uno de los más importantes tesoros arquitectónicos de Japón;

Botánica
Cercidiphyllum, un género con dos especies arbóreas, originario del este de Asia;

Geografía
Katsuura (Chiba), ciudad ubicada en la prefectura de Chiba, Japón;
Katsura (Tokushima), una ciudad en la prefectura de Tokushima, Japón;
Katsura (Ibaraki), un antiguo pueblo en la prefectura de Ibaraki, Japón;
Río Katsura, un río de Japón;
Katsura (Kioto), un suburbio de la ciudad de Kioto en la prefectura de Kioto, Japón;

Personas
Marqués Taro Katsura (1848–1913), primer ministro del Japón 1901-1906, 1908–1911, 1912–1913;
Kogoro Katsura, un alias de Kido Takayoshi, político japonés durante la Era Meijí;
Masakazu Katsura, un artista de manga japonés;
Katsura Hoshino, una artista de manga japonés;
Príncipe Katsura, un primo del emperador Akihito;

Ficción
Katsura (Pokémon), el líder del gimnasio de la isla de Guren en Pokémon, conocido como "Blaine" fuera de Japón;
Katsura Hinagiku del anime y manga Hayate no Gotoku;
Katsura Kotaro del anime y manga Gintama;
Katsura Mafune en la película Mechagodzilla no Gyakushū;
Katsura Tenjoin en Yat Anshin Uchuu Ryokou;
Katsura Kotonoha en la novela visual Días de colegio;

Otros
Katsura-no-miya, una rama de la familia imperial japonesa;
Clan Katsura, un clan japonés en el (período Sengoku period).